Ocidentais pode se referir a:
Ocidentais, obra de Machado de Assis
moradores do, ou relativos ao Ocidente
Índias Ocidentais

Desambiguação